Jumbo, (z anglického obr, obrovský) je označení či součást názvu řady velkých předmětů:

(původně ze svahilštiny "ahoj" - zdroj: "David Attenborough a legendární obří slon Jumbo" https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12125827127-david-attenborough-a-legendarni-obri-slon-jumbo/21938256491/titulky - čas 00:07:20) 

 Jumbo (slon) – slavný cirkusový slon africký
 Jumbo jet – Boeing 747, americké velkokapacitní dopravní letadlo
 M4A3E2 Jumbo – verze amerického tanku M4 Sherman
 Jumbo (kytara) – druh kytary
 Jumbo (In Tha Modern World) – píseň hudebníka Johna Calea
 Jumbo – skautská přezdívka Jarmila Burghausera, hudebního skladatele a člena pražské Dvojky